Влади́мир Шува́лов:
 Шувалов, Владимир Анатольевич (1943—2022) — российский биохимик, академик РАН.
 Шувалов, Владимир Иванович (1920—1992) — советский футболист, тренер.
 Шувалов, Владимир Константинович (1946—2019) — советский пловец.